Böhmisches Meer steht für:

 Moldau (Fluss)
 Stausee Lipno an der Moldau („Südböhmisches Meer“)

Siehe auch:
 Böhmen am Meer